Taking é uma palavra inglesa que significa exatamente pegando, no português. Taking pode ser:

Taking Back Sunday - uma banda de Rock de Amityville, Long Island, New York. 
Taking Lives - um filme de D.J. Caruso baseado em romance de Michael Pye. 
Taking Chances - o álbum mais recente cantado em inglês pela cantora canadense ou canadiana Céline Dion.
Taking Off - um single da banda inglesa The Cure , lançado dia 18 de outubro de 2004 pela gravadora Geffen Records. 
Taking Over - o segundo álbum de estudio da banda Overkill , lançado em 1987. 
Taking Chances (canção) - uma canção escrita por Kara DioGuardi.
Taking the Long Way. 

Desambiguação